Tawan bezeichnet:

 Tawan (Hengshan) (塔湾镇), Großgemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tawan (Chanhe) (塔湾街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chanhe in der chinesischen Provinz Henan
 Tawan (Huanggu) (塔湾街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huanggu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Tawan (Fluss), Quellfluss des Chindwin